

Уральськ — місто, обласний центр

Уральськ — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Уральськ — село, Учалинський район, Башкортостан